Jukka Virtanen, finski hokejist, * 15. julij 1959, Turku, Finska.

Virtanen je v finski ligi igral za klube Ässät Pori, TPS Turku in Kiekko-67 Turku. Od tega najdlje pri klubu TPS Turku, deset sezon, s klubom pa je tudi osvojil štiri naslove finskega državnega prvaka, v sezonah 1988/89, 1989/90, 1990/91 in 1992/93. V finski prvi ligi je skupno odigral 507 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 43 golov in 70 podaj.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno srebrno medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere 

|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 79/80
|
| 22
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 80/81
|
| 27
| 2
| 5
| 7
|
| 10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 81/82
|
| 36
| 2
| 3
| 5
|
| 14
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 82/83
|
| 36
| 4
| 7
| 11
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 83/84
|
| 37
| 5
| 9
| 14
|
| 12
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 84/85
|
| 35
| 2
| 6
| 8
|
| 18
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 85/86
|
| 36
| 5
| 3
| 8
|
| 24
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 2
| 0
| 2
| -2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 86/87
|
| 43
| 8
| 6
| 14
| +11
| 50
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -6
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 87/88
|
| 32
| 2
| 7
| 9
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 88/89
|
| 43
| 2
| 4
| 6
|
| 22
|
| 10
| 3
| 1
| 4
| +5
| 8
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 89/90
|
| 39
| 3
| 4
| 7
| +22
| 24
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| +8
| 4
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 90/91
|
| 42
| 3
| 4
| 7
| +20
| 14
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| +9
| 4
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 4
| 8
| 12
| -5
| 42
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 92/93
|
| 35
| 1
| 4
| 5
| +9
| 30
|
| 12
| 3
| 1
| 4
| +14
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 531
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 118
| bgcolor="#7FFF00" | +53
| bgcolor="#7FFF00" | 328
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | +28
| bgcolor="#7FFF00" | 50
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Kiekko-67 Turku